Гроссе — фамилия.

Известные носители:

 Гроссе, Огюстэн — швейцарский геолог.
 Гроссе, Виктор Фёдорович (1869—1931) — русский дипломат, сотрудник МИДа Российской империи.
 Гроссе, Олег Иванович (1932—1991) — советский художник, иллюстратор, преподаватель.
 Гроссе, Юлиус-Вальдемар (1828—1902) — немецкий поэт.

См. также 
 Гроссет